Draisine bezeichnet:
 Draisine (Laufmaschine), von Menschen angetriebenes, zweirädriges Fahrzeug ohne Pedale
 Eisenbahn-Draisine, von Menschen- oder Motorkraft betriebenes Schienenfahrzeug

Siehe auch: